La Cebadilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cebadilla, Veracruz, Cotaxtla, 
 La Cebadilla, Durango, 
 La Cebadilla, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar